Wort steht für:

 Verwertungsgesellschaft Wort, ein deutscher Wirtschaftsverband
 Wort, ein Element der Sprache und Objekt der Sprachwissenschaft
 eine wörtlich übernommene Aussage, siehe Zitat

verkürzend:

 Ehrenwort
 Geflügeltes Wort
 Letzte Worte

Informatik:

 Datenwort, eine Datenform und Datengrößeneinheit in der Informatik
 Wort (Theoretische Informatik), eine Folge von Zeichen eines (formalen) Alphabetes

Bücher:

 Unvergeßbare Worte, Novelle von Paul Heyse (1883)
 Wort Gottes, göttliche Offenbarung
 Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung, Buch mit Zitaten und Reden Maos (1965)

Das Wort steht für:

 d’Wort, Kurzname der luxemburgischen Zeitung Luxemburger Wort
 Das Wort (Drama), eine Tragikomödie in fünf Akten von Arthur Schnitzler
 Das Wort (Kaj Munk), Schauspiel von Kaj Munk (1932)
 Das Wort (Film), ein dänischer Film (1955)
 Das Wort, später Gabriele-Verlag Das Wort, ein Verlag
 Das Wort (Zeitschrift), eine österreichische literarische Zeitschrift
 Das Wort (Exilzeitschrift), eine von 1936 bis 1939 in Moskau erscheinende deutsche literarische Exilzeitschrift

Siehe auch:
 WORT
 Drahtwort